Maria Martins peut désigner :
 Maria Martins (1894-1973), artiste brésilienne ;
 Maria Martins (1974-), athlète française ;
 Maria Martins (1999-), coureuse cycliste portugaise.